Terrorismo vasco es la forma de denominar a la violencia de distintas organizaciones de origen vasco y calificadas de grupos terroristas por la justicia.

Este término puede referirse a:
 Períodos históricos:
 Lucha contra el terrorismo en el País Vasco (1959-2018)
 ETA (Euskadi Ta Askatasuna, en castellano País Vasco Y Libertad), organización terrorista, que históricamente ha tenido distintas corrientes:
 ETA Berri
 ETA Zaharra
 ETA VI Asamblea
 ETA V Asamblea
 ETA político-militar
 ETA militar
 Herri Batasuna y Batasuna (partidos políticos ilegalizados por ser considerados el brazo político de ETA)
 Iparretarrak, en el País Vasco francés.
 Comandos Autónomos Anticapitalistas.
 Otros grupos o conjuntos de grupos en los que se incluyen instituciones que declaran otros fines distintos a la violencia, pero que sirven de apoyo a las organizaciones terroristas o están vinculadas al terrorismo por la justicia.
La Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS) (Coordinadora Patriota Socialista).
El Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV).
El diario Egin

Terrorismo nacionalista
Nacionalismo vasco
Vasco
Vasco
Izquierda revolucionaria